Bihsud kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Bihsūd, distrikt, Nangarhar, 
 Jalālābād, distrikt, Nangarhar, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar